Athie (Côte-d'Or)
 Athie (Yonne)
ook:
gemeenten met de naam Athies